Язвини — село в Білорусі, у Дорогичинському районі Берестейської області.
 Язвини — назва до 1963 року села Вербівка (Ковельський район) Волинської області.